Дивизио́н (от  — деление, разделение, раздел):
 Дивизион — постоянное формирование в вооружённых силах.
 Артиллерийский дивизион — постоянное формирование в артиллерии.
 Дивизион противовоздушной обороны — постоянное формирование в войсках (силах) противовоздушной обороны.
 Дивизион кораблей — постоянное формирование на флоте.
 Дивизион — совокупность команд в спорте одной страны и одного класса мастерства, как правило проводящих между собой регулярные чемпионаты. То же, что лига в этом же смысле.
 Дивизион — структурное подразделение в некоторых компаниях.

См. также 
 Дивизионная артиллерия